Vérfagyasztó (Chiller), Wes Craven 1985-ben bemutatott amerikai tv-filmje
 Vérfagyasztó (Curdled), Reb Braddock 1996-ban bemutatott amerikai filmje
 Vérfagyasztó (Freezer), Mikael Salomon 2014-ben bemutatott amerikai filmje